Черняты — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Черняты — бывшая деревня в Поставском районе Витебской области.
 Черняты — хутор в Сморгонском районе Гродненской области.
 Черняты — деревня в Мядельском районе Минской области.

Примечания